, mère d'Hillary Clinton.
 Hillary Rodham, nom de naissance d'Hillary Clinton.
 , père d'Hillary Clinton.
 , avocat, homme politique et homme d'affaires américain, frère d'Hillary Clinton.
 , homme d'affaires américain, frère d'Hillary Clinton.